Het seizoen 2008/09 van RKC Waalwijk was het 25ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam uit in de Eerste divisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de tweede plaats was geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloor de club in de derde ronde van ADO Den Haag. RKC Waalwijk stond onder leiding van Ruud Brood, die Željko Petrović was opgevolgd. Onder Brood eindigde RKC Waalwijk opnieuw als tweede in de eindrangschikking. VVV-Venlo bleef RKC maar liefst negen punten voor. In de nacompetitie sloeg de ploeg uit Noord-Brabant vervolgens alsnog toe, ten koste van achtereenvolgens Excelsior en De Graafschap, waardoor promotie werd veiliggesteld. In het bekertoernooi strandde de club in de derde ronde, waarin de amateurs van Achilles '29 te sterk waren.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk  vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2008/09 en onder leiding van trainer-coach Ruud Brood als tweede eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de nacompetitie en onder leiding van trainer-coach Ruud Brood promoveerden naar de Eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2009
RKC Waalwijk